Rompe ist der Name von

 Aljoscha Rompe (1947–2000), deutscher Punk-Musiker und Gründer der 1983 entstandenen DDR-Punkband Feeling B; Stiefsohn von Robert Rompe
Gerhard Rompe (1931–2008), deutscher Sportmediziner und Orthopäde

 Robert Rompe (1905–1993), deutscher Physiker, SED-Funktionär und Wissenschaftsorganisator in der DDR